Paul Ribeyre (1885-1966), homme politique français ;
 Paul Ribeyre (1906-1988), homme politique français.